Kinski steht für:
 Kinski (Band), US-amerikanische Rockband

Kinski ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Friedrich von Kinski und Tettau (1789–1845), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Jülich
 Kenya Kinski-Jones (* 1993), US-amerikanisches Fashionmodel
 Klaus Kinski (1926–1991), deutscher Schauspieler
 Michael Kinski (* 1962), deutscher Japanologe
 Nastassja Kinski (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Nikolai Kinski (* 1976), deutscher Schauspieler
 Pola Kinski (* 1952), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Kinsky ist der Name eines aus Böhmen stammenden Adelsgeschlechts
 Kinsky (Begriffsklärung)